Сахнін (араб. سخنين‎; івр. סח'נין або סכנין‎) — місто в Ізраїлі. 
 Бней Сахнін, «Бней Сахнін» (івр. איחוד בני סכנין‎, укр. Сини Сахніна) — арабський ізраїльський футбольний клуб з міста Сахнін, який виступає у Прем'єр-лізі.